Benetton B189 — гоночный  автомобиль, разработанный Рори Бирном и построенный командой Benetton для участия в Чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 сезонов  и  годов.

История 
Шасси Benetton B189 было оснащено атмосферным двигателем V8 Ford Cosworth HB1. Модифицированная версия B189B с двигателем Ford Cosworth HB3 использовалась в первых двух гонках сезона .

Результаты в гонках

Примечания 

Шасси Benetton Формулы-1